Keyacris är ett släkte av insekter. Keyacris ingår i familjen Morabidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Keyacris